Села:
 Чорнявка — Черкаська область, Черкаський район
 Чорнявка — Чернігівська область, Коропський район